Brocco ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Brocco (1885–1965), französischer Radfahrer
 Peter Brocco (1903–1992), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Broco